Verteilungsfreie Statistik steht für:

 Nichtparametrische Statistik, nichtparametrische statistische Modelle
 Statistik, die keinen Informationsgehalt überträgt, siehe Verteilungsfreiheit